Independence Avenue ist ein Straßenname:

 Independence Avenue (Santiago de Chile) in Santiago de Chile, Chile
 Independence Avenue (Washington, D.C.) in Washington D.C., Vereinigte Staaten von Amerika
 Independence Avenue (Windhoek) in Windhoek, Namibia

Siehe auch: Unabhängigkeitsboulevard